Дориа-Памфили (), до 1760 г. Дориа Дель Карретто — последняя существовавшая (до 2000 г.) ветвь генуэзского рода Дориа. Известные носители:

 Дориа Памфили, Антонио (1749—1821) — кардинал;
 Дориа Памфили, Джузеппе Мария (1751—1816) — кардинал, брат предыдущего;
 Дориа Памфили, Джорджо (1772—1837) — кардинал, племянник предыдущих.